Stati Uniti d'America
 Flatwoods – città  della Contea di Greenup, Kentucky
 Flatwoods – città della Contea di Braxton, Virginia Occidentale